Municipio de Wise puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wise (condado de McLean, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Wise (condado de Isabella, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Isabella.